

Persone 
 Elisabeth von Matsch – contessa svizzera
 Franz Matsch – pittore austriaco
 Richard Paul Matsch – giudice statunitense

Altro 
 Matsch – famiglia austriaca e svizzera
 Matsch Ridge – crinale della Terra di Ellsworth, in Antartide
 Matsch – variante dello schneider, gioco di carte

Pagine correlate 
Match